Натальевка () — село в Фалештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Натальевка, включающей также сёла Белеуцы, Комаровка, Ивановка, Поповка и Цапок.

География 
Село расположено на высоте 182 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Натальевка проживает 565 человек (269 мужчин, 296 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района